La Rencontre annuelle des musulmans de France (RAMF) (en ) est un rassemblement de musulmans organisé par l'association Musulmans de France (MF).

Cette manifestation, à la fois religieuse, culturelle et commerciale, a lieu chaque printemps depuis 1984 au parc des expositions du Bourget en Seine-Saint-Denis. Elle accueille environ .

2005 
La  annuelle des musulmans de France a eu lieu du  au . Selon le journaliste Xavier Ternisien,

2006 à 2011

2012 
La  annuelle des musulmans de France a eu lieu du  au .

Conférenciers

2013 
La  annuelle des musulmans de France a eu lieu du  au  et rassemble .

Conférenciers
 Marwan Muhammad
 Nabil Ennasri
 Raphaël Liogier
 Tariq Ramadan

2014 
La  annuelle des musulmans de France a eu lieu du  au  et rassemble .

Conférenciers

2015 
La  annuelle des musulmans de France a eu lieu du  au , et rassemble .

Conférenciers

2016 
La  annuelle des musulmans de France a eu lieu du  au  et rassemble .

Conférenciers

2017 
La  annuelle des musulmans de France a eu lieu du 14 au , et rassemble .

Conférenciers

2018 
La  annuelle des musulmans de France a lieu du  au , et rassemble .

Conférenciers

2019

2020 
La  annuelle des musulmans de France, qui devait se tenir du  au , est reportée sine die en raison de la pandémie de Covid-19 en France.

Notes et références

Voir aussi 

Islam en France
Événement religieux
Événement en France
Musulmans de France